HIS eller His kan syfta på:

 HIS – den del av immunförsvaret som använder antikroppar för att stoppa och eliminera infektioner, se Humoral immunitet
 His – en av de tjugo aminosyror som är byggstenar i proteiner, se Histidin
 His Master's Voice – brittiskt skiv- och grammofonmärke
 His Last Bow – den fjärde novellsamlingen om detektiven Sherlock Holmes, skriven av Sir Arthur Conan Doyle
 His Infernal Majesty – tidigare namn pa den finländska rockgruppen HIM
 His, Haute-Garonne – en kommun i departementet Haute-Garonne i regionen Midi-Pyrénées i södra Frankrike
 His, Haute-Garonne – en kommun i departementet Haute-Garonne i regionen Midi-Pyrénées i södra Frankrike